Poder (sociologia)
 Poder estadístic, sensibilitat a l'error d'una determinada mesura o extrapolació de resultats d'una prova estadística sobre una mostra al conjunt de la població
 Poder (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de Sydney Lumet estrenada el 1986
 Poder públic, capacitat de l'estat per obligar a una persona física o jurídica a realitzar un acte determinat
 Poder polític, conjunt del poder legislatiu i executiu, sovint ostentat per persones o grups escollits per comicis
 Poder legislatiu, legitimitat de dictar lleis 
 Poder executiu, legitimitat de fer complir la llei
 Poder judicial, legitimitat d'impartir justícia
 Quart poder, com a vegades s'anomena als mitjans de comunicació